Astronomia: nom informal per a referir-se a Eris
 Televisió: la protagonista de la sèrie de televisió Xena, la princesa guerrera.
 Agricultura: Nom utilitzat per la pagesia del Vallès Occidental per denominar el detritus fermentat, generalment d'origen animal, i també a les ciutats, d'allò que es treu dels pous morts que hi havia sota les comunes de les cases, Exemples: "per les clavagueres baixa xena” també: “el riu és brut, hi ha xena”. Era utilitzat per adobar els horts i altres conreus. Vegeu fems.